Атояк-де-Альварес () — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Герреро. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 21 407 человек.

История 
В 1514 году на этом месте появились первые поселенцы, возводившие церковь Святой Марии Успенской.

В 1712 году поселение было признано общиной.

В 1864 году Атояк стал центром одноимённого муниципалитета, а в 1872 году ему был присвоен статус города.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Энциклопедия о муниципалитетах Мексики. Атояк-де-Альварес

Города Герреро